Harbou ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Harbou (1809–1877), dänisch-deutscher Politiker, „Oberpräsident“ (Bürgermeister) von Flensburg 1848–1849, Regierungschef in Sachsen-Meiningen und Reuß jüngerer Linie
 Bodo von Harbou (1880–1943), deutscher Wehrmachtsoffizier
 Bodo von Harbou (Richter), Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Naumburg
 Horst von Harbou (1879–1953), deutscher Standfotograf
 Joachim von Harbou (* 1944), deutscher Banker, Unicef-Vorstand
 Knud von Harbou (* 1946), deutscher Historiker und Verlagslektor
 Mogens von Harbou (1905–1946), deutscher Jurist und Kreishauptmann im deutsch besetzten Polen
 Thea von Harbou (1888–1954), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Wilhelm von Harbou (1856–1914), preußischer Generalleutnant